La formula molecolare C8H8O può indicare:
 Acetofenone
 Metilbenzaldeide
 Ossonina
 Fenilacetaldeide 
 Ftalano
 Ossido di stirene
 4-vinilfenolo

Formule molecolari